Camden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Camden Township (Illinois)
 Camden Township (Michigan)
 Camden Township (Minnesota)
 Camden Township (DeKalb County, Missouri)
 Camden Township (Ray County, Missouri)
 Camden Township (Ohio)